Serpentaria (lateinisch) stand oder steht für:

 Aronstabgewächse, insbesondere
 Gemeine Drachenwurz
 Aronstab, insbesondere
 Gefleckter Aronstab
 das Artepitheton einer Art der Pfeifenblumen

Siehe auch:
 Schlangen-Knöterich